Hans Kallenbach ist der Name folgender Personen:

* Hans Kallenbach (Paramilitär) (1897–1966), deutscher paramilitärischer Aktivist
 Hans Kallenbach (Pädagoge) (1907–1981), deutscher Pädagoge und Philologe